Three...Extremes (chino tradicional: 三更2,Saam Gaang Yi) es una película de terror asiática dirigida por tres directores en tres partes Takashi Miike, que dirige la parte llamada Box, Chan-wook Park que dirige la parte llamada Cut, Fruit Chan que dirige la parte llamada Dumplings (esta parte se estrenó independientemente y con más metraje) estrenada en el año 2004, es la secuela de Three (2002).

Argumento 
Tres directores orientales con tres historias unidas por el terror: 
 Box - Una joven escritora vive atormentada por la muerte de su hermana cuando eran niñas. 
 Cut - La perfecta vida de un director de cine se torna una pesadilla en su propia casa cuando uno de los extras de su película secuestra a su esposa y amenaza con cortarle todos los dedos a menos que el realizador mate a un niño. Una historia de envidias y venganzas que cambiará la vida del protagonista sea cual sea su decisión. 
 Dumplings - Unas misteriosas empanadillas contienen una fórmula secreta que hace rejuvenecer. Una mujer rica y dispuesta a cualquier cosa por encontrar el elixir de la eterna juventud, se enfrentará a las consecuencias.

Enlaces externos 
 labutaca.net
 rottentomatoes.com
 pasadizo.com
 20minutos.es

Películas dirigidas por varios directores
Películas ómnibus
Películas de Corea del Sur